Nishiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Nishiyama (* 1990), japanischer Judoka
 Nishiyama Hideo (1911–1989), japanischer Maler
 Hidetaka Nishiyama (1928–2008), japanischer Karate-Lehrer
 Hiroshi Nishiyama (* um 1960), japanischer Badmintonspieler
 Katsuya Nishiyama (* um 1975), japanischer Badmintonspieler
 Kenji Nishiyama, japanischer Jazzmusiker
 Marie Nishiyama, (* 1969), japanische Pianistin, Cembalistin und Harfenistin
 Masashi Nishiyama (* 1985), japanischer Judoka
 Nishiyama Sōin (1605–1682), japanischer Dichter
 Nishiyama Suishō (1879–1958), japanischer Maler
 Shunta Nishiyama (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Taiga Nishiyama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Takahisa Nishiyama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Takao Nishiyama (* 1942), japanischer Fußballspieler
 Teppei Nishiyama (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Nishiyama (* 1994), japanischer Fußballspieler